Бадари:

Лица 
 Бадари (фамилия) — венгерская фамилия

Археология 
 Бадарийская культура в Верхнем Египте (5-4 тыс. до н. э.), первые памятники которой обнаружены у селения Эль-Бадари

Топонимы 
 Эль-Бадари — населённый пункт в Египте
 Бадари (Индия) — священное место в Индии